Géroudet : 

 Jéromine Géroudet (née en 1990), skieuse alpine française
 Paul Géroudet (1917 - 2006), ornithologue suisse
 Tiffany Géroudet (née en 1986), escrimeuse suisse